Acajete es un topónimo de origen náhuatl que significa en "En la pila de agua", y que se puede referir a los siguientes lugares de México:

 Municipio de Acajete (Puebla), uno de los municipios del estado de Puebla;
 Acajete (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
 Municipio de Acajete (Veracruz), uno de los municipios del estado de Veracruz;
 Acajete (Veracruz), localidad del estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior.